Wehrl ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Wehrl (1932–2010), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Hochschullehrer für Kirchengeschichte
 Hans Wehrl (1905–1995), deutscher Schauspieler
 Rudolf Wehrl (1903–1965), österreichischer Politiker (SPÖ)